Ионозонд:
 Ионозонд — специализированный радар для исследования ионосферы. 
 Ионозонд (космический проект) — российский проект многоспутниковой системы, предназначенной для изучения параметров ионосферы и верхних слоев атмосферы из космоса, а также околоземного космического пространства.
 Интеркосмос-19 «Ионозонд» — советский космический аппарат, предназначенный для комплексных исследований ионосферы и запущенный по программе «Интеркосмос».
 Космос-1809 «Ионозонд» — советский космический аппарат, предназначенный для комплексных исследований ионосферы и продолживший программу «Интеркосмоса-19».